Шо́рников — русская фамилия от слова «». 

Известные носители:

 
 Шорников, Василий Петрович (1904—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шорников, Дмитрий Вячеславович (1975—2000) — капитан ФСБ, погиб во Второй чеченской войне.
 
 Шорников, Николай Анатольевич (1953—1980) — участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза.
 Шорников, Сергей Семёнович (1921—1992) — генерал-лейтенант, комендант Московского Кремля
 Шорников, Игорь Петрович (1978) — приднестровский государственный и политический деятель, приднестровский дипломат.